Турнир (от ; ) может означать:

 Брачный турнир — схватка самцов за обладание самкой или самками (в редких случаях наоборот) во время брачного сезона;
 Рыцарский турнир;
 Спортивный турнир;
 Уимблдонский турнир — старейший и наиболее престижный теннисный турнир, один из четырёх турниров Большого шлема.
 Турнир (турнирная таблица) — ориентированный граф, в котором каждая пара вершин соединена одним ребром.
 «Турнир» — советская телевизионная игровая приставка 1978 года.

См. также 
 Турнирная система с выбыванием после двух поражений
 Список страниц, начинающихся со слова «турнир»